Impaired  Glucose  Tolerance – alterata tolleranza al glucosio, vedi glicemia
 Indicazione geografica tipica – una delle quattro classificazioni del vino riconosciute dalla legislazione italiana
 International Game Technology – produttore di slot machine statunitense
 Iowa gambling task – test psicologico basato sul gioco d'azzardo
 Italia's Got Talent – talent show italiano basato sul format creato da Simon Cowell